El amateur puede referirse a:

 El amateur película de Polonia del año 1979 dirigida por el director Krzysztof Kieślowski. 
 El amateur película de Argentina dirigida en 1999 por Juan Bautista Stagnaro.
 El amateur obra teatral de Mauricio Dayub estrenada en 1997.